

Новоросійська сільська рада — сільське поселення, Мазаніський район, Амурська область
 Новоросійська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край